Шотландский Первый Дивизион 1956/1957 () — 60-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 8 сентября 1956 года и закончился 30 апреля 1957 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1956/1957
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1956 году
Спорт в Шотландии в 1957 году